Hayford ist der Familienname folgender Personen:
 Elbert D. Hayford (1872–1947), US-amerikanischer Anwalt und Politiker
 Gladys Casely-Hayford (1904–1950), ghanaisch-sierra-leonische Schriftstellerin, Dichterin und Künstlerin
 Jack Williams Hayford (* 1934) US-amerikanischer Pfingstpastor, Kirchenleiter, Universitätsrektor und Autor

 Justin Hayford (* 1970), US-amerikanischer Sänger und AIDS-Aktivist

Siehe auch:
 Casely-Hayford